

Film en televisie 
 Follow Me (1972), Engelse dramafilm van Carol Reed
 Follow Me (1989), Duitse dramafilm van Maria Knilli
 Follow Me (2006), korte film met John Boyd
 Follow Me!, televisieserie van de BBC
 Follow Me TV, Taiwanese televisiezender

Muziek

Albums 
 Follow Me (Kimiko Itoh), album uit 1988
 Follow Me (Bearfoot), album uit 2006
 Follow Me (album van Do), album uit 2006

Nummers 
 Follow me (Joaquín Rodrigo), een lied van Joaquín Rodrigo (compositie), gecoverd door onder meer Demis Roussos (1982) en Piet Veerman (1989)
 Follow Me (Amanda Lear), single uit 1978
 Follow me (Melanie C), nummer uit 1999, gecoverd door Do in 2006
 Follow me (Atomic Kitten), single uit 2000
 Follow me (Uncle Kracker), single uit 2001
 Follow me (Antique), single uit 2002
 Follow Me (Muse), single uit 2012
 Follow Me (Hardwell), single uit 2015 van Hardwell ft. Jason Derulo

Overig 
 Follow Me (monument), Amerikaans herdenkingsmonument